Der Copa Constitució 2019 war die 27. Auflage des Pokalwettbewerbs in Andorra. Der Wettbewerb wurde zwischen dem 20. Januar und dem 26. Mai 2019 ausgetragen. Alle Begegnungen wurden in einem Spiel entschieden.

UE Engordany gewann zum ersten Mal den Pokal. Die Mannschaft setzte sich im Finale gegen Titelverteidiger FC Santa Coloma durch. Mit dem Sieg qualifizierte sich das Team für die Vorqualifikation zur UEFA Europa League 2019/20.

Turnierverlauf

Achtelfinale 
Im Achtelfinale traten die vier Mannschaften an, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 5 bis 8 belegten, sowie vier Teams aus der Segona Divisió. Die Spiele fanden am 20. Januar 2019 statt.

|}

Viertelfinale 
Die Vereine, die zur Saisonhälfte der Primera Divisió die Plätze 1 bis 4 belegten, stiegen in dieser Runde ein. Die Spiele fanden am 14. März 2019 statt.

|}

Halbfinale 
Die Spiele fanden am 3. und 4. April 2019 statt.

|}

Finale

Graphische Übersicht

Weblinks 
 Ergebnisse rsssf.com

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019